Watervliet kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Watervliet (ort i Belgien), Flandern, Östflandern,

USA 

 Watervliet, New York, Albany County, 
 Watervliet, Michigan, Berrien County, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar